Фольвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Фольвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма